Кубок фінської ліги 2016 — 20-й розіграш Кубка фінської ліги. Змагання складається з двох етапів. Спочатку команди розділені на дві групи, переможці яких потім зійдуться у фіналі. Переможцем втретє став Лахті.

Груповий етап 
Жеребкування відбулось 11 листопада 2015 року. Матчі пройшли з 22 січня до 27 лютого 2016 року.

Група А 

Результати

Група В 

Результати

Фінал

Примітки

Посилання 
 Кубок фінської ліги на soccerway 

2016
2016 у футболі